Secr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Secretan
 Gabriel-Abraam-Samuel-Jean Louis Secretan

Robotskapade auktorsförkortningar